Ian Smith peut désigner :
 Ian Smith (1903-1972), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Ian Smith (1919-2007), un homme politique rhodésien, premier ministre de la Rhodésie de 1964 à 1979 ;
 Ian Smith (né en 1941), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Ian Smith (né en 1944), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Ian Smith (né en 1965), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Ian Smith (né en 1998), footballeur costaricien ;
 Ian Smith (né en ?), un arbitre de rugby à XIII anglais.

Voir aussi 
 Iain Smith